Blittersdorf steht für:

Zwei durch die Saar getrennte Orte:
 Kleinblittersdorf, Deutschland
 Großblittersdorf (französisch Grosbliederstroff), Frankreich

Personen:
 Friedrich von Blittersdorf (1792–1861), deutscher General